Шумава может означать:

 Шумава — средневысотный горный хребет длиной около 200 км вдоль германо-австрийско-чешской границы.
 Шумава — национальный парк в юго-западной части Чешской Республики.
 (2403) Шумава — типичный астероид главного пояса, который был открыт 25 сентября 1979 года.